

Astronomia 
 L2 – sottoclasse della classificazione stellare
 L2 – secondo punto di Lagrange nel problema dei tre corpi
 L2 Puppis – stella gigante rossa

Codici 
 L2 – codice vettore IATA di Lynden Air Cargo

Informatica 
 L2 – cache di livello 2 nelle Memorie cache multilivello

Linguistica 
 L2 – qualsiasi lingua che venga appresa in un secondo momento rispetto alla lingua materna

Matematica 
 Distanza L2 – distanza di uno spazio euclideo
 Spazio L2 – uno spazio Lp
 Spazio l2 – lo spazio infinito-dimensionale delle successioni di numeri reali o complessi a quadrato sommabili.

Medicina 
 L2 – seconda vertebra lombare
 L2 – secondo nervo spinale lombare

Sport 
 L2 – abbreviazione di Ligue 2, seconda serie del campionato di calcio francese

Musica 
 L2 – album di Luchè del 2014